Essigny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Essigny-le-Petit, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Essigny-le-Grand, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,